Экскузович - фамилия:

 Экскузович, Иван Васильевич (1882—1942) — советский архитектор, театральный деятель, управляющий академическими театрами РСФСР.
 Экскузович, Леонида Николаевна (1883—1960) — русская и советская оперная певица.